Polommen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Polommen (1938 bis 1945: Herzogsmühle), Ort im Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Połom (Powiat Olecki) in der Gemeinde Świętajno, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Polommen, Ort im Kreis Sensburg, seit 1945: Połom (Powiat Szczycieński) in der Gemeinde Świętajno, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren